Eva Simons - parte de um grupo feminino chamado Raffish, formado em 2004 no programa Popstars holandês. 
James Harris Simons
Simone Simons
Jerry Simons - um futebolista do Suriname, o qual jogou no CA Osasuna.
St. Simons (Geórgia)
Charles Simons - um futebolista belga que competiu na Copa do Mundo FIFA de 1934.
Timmy Simons - um jogador de futebol belga.
Menno Simons - um teólogo originário da Frísia.
Walter Simons - um político alemão.
Daniela Simons - uma cantora italo-suíça, nascida em 1961 na cidade italiana de Perúgia.

Desambiguação